Giuseppe Guarino – attore italiano
 Giuseppe Guarino – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giuseppe Guarino – giurista e politico italiano
 Giuseppe Guarino – ballerino, regista e sceneggiatore italiano